Gordon Lee kan syfta på:

 Gordon Lee (fotbollsspelare)
 Gordon Lee (politiker)